Ла Гранхена има више значења:

 Ла Гранхена, Сан Франсиско (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Гранхена (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Гранхена (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику